Potamius est un nom propre qui peut désigner :

Saints chrétiens 
 Potamius (milieu du ), ou Pouange en français, ou Pôtamio en portugais, fut évêque de Lisbonne.
 Potamius (), ou Pouange, confesseur en Champagne ; fêté le 31 janvier.

Références